Берберова, Нина Николаевна (1901—1993) — писательница
 Берберова, Нина Петровна — хозяйка льва Кинга (см. Берберов, Лев Львович)